NRW-Liga bezeichnet verschiedene Sportstaffeln in Nordrhein-Westfalen:

 im Basketball, siehe NRW-Liga (Basketball)
 im Eishockey, siehe NRW-Liga (Eishockey)
 im Fußball, siehe NRW-Liga
 im Schach, siehe NRW-Liga (Schach)
 im Sportkegeln, siehe NRW-Liga (Kegeln)